Rabot (monument), een monument in Gent
 Rabot (wijk), een wijk in Gent, genoemd naar dit monument
 Rabot (tramhalte), een halte van de Gentse tram, gelegen aan dit monument
 Rabot (waterbouwkundige constructie), een voorloper van de sluis